Чемпионат Москвы по футболу 1909 стал первым неофициальным первенством столицы, в качестве которого выступил турнир, организованный специальным жюри под руководством известного спортивного мецената Р. Ф. Фульда — Кубок им. Фульда. 

Турнир получил дальнейшее развитие — учрежденный Фульда приз (кубок) дал название официальному чемпионату основанной в следующем сезоне Московской футбольной лиги и вручался победителю весь период ее существования вплоть до 1923 года.

Победителем турнира стал «Британский» КС.

Организация и проведение турнира 

Согласно регламенту, участниками турнира могли быть только зарегистрированные клубы, имевшие устав. Таковых на тот момент было четыре: «Сокольнический» КС (СКС), «Унион», «Британский» КС (БКС — его членами могли быть исключительно подданные Великобритании или американцы) и КС «Орехово», именуемый еще «Морозовцы» (клуб, изначально основанный англичанами, работавшими на Морозовских мануфактурах). Для проведения соревнований было избрано жюри, куда вошли представители клубов Роберт Вентцелли (СКС), Артур Паркер (БКС), Федор Гольц («Унион»), имевший опыт выступлений в Санкт-Петербургской лиге, и секретарь — Р. Ф. Фульда. Жюри составило календарь турнира (который, впрочем, имел рекомендательный характер и командами практически не выполнялся). Все матчи этого первого осеннего сезона происходили на полях СКС и БКС («Ширяево поле», арендованное «Унионом» и бывшее его домашним полем, было по своему качеству признано непригодным).

Авторитет британцев в те времена в московском футболе был непоколебим — лишь игроки «Сокольнического» КС сумели оказать в первом матче существенное сопротивление. Остальные матчи британцы выиграли достаточно крупно. Не удовлетворившись этим, они вызвали на матч сборную Москвы (такие матчи чемпиона со сборной всех команд турнира стали в дальнейшем отличительной многолетней традицией российского и советского футбола) и также уверенно победили (5:2). О силе «Британского» КС в том сезоне говорит также тот факт, что перед этим матчем была разгромлена прибывшая в Москву сборная трех английских клубов Санкт-Петербурга (8:0).

Ход турнира

Турнирная таблица

Матчи

Матч «Чемпион — Сборная»

Галерея

Примечания

Литература

Ссылки 

 footballfacts.ru
 
 Материалы периодики 1909 года (в изложении): «Московские ведомости», «Голос Москвы», «Раннее утро», «Столичная молва»

Футбольные соревнования в Москве
1909 год в Москве
1909 год в футболе